Wall Street oder Wallstreet steht für:

 Wall Street, Straße in New York
 Wall Street, umgangssprachlich für New York Stock Exchange, US-amerikanische Börse
 Wallstreet (Kletterroute), Klettertour in der Fränkischen Schweiz

Spielfilme:
 Wall Street (1916), US-amerikanischer Film von Bud Fisher 
 Wall Street (1929), US-amerikanischer Film von Roy William Neill 
 The Wolf of Wall Street, Originaltitel von Millionen um ein Weib, US-amerikanischer Film von Rowland V. Lee (1929)
 Wall Street (1987), US-amerikanischer Film von Oliver Stone
 Wall Street: Geld schläft nicht, US-amerikanischer Film von Oliver Stone (2010)
 The Wolf of Wall Street (2013), US-amerikanischer Film von Martin Scorsese

Siehe auch:
 Wall Street Historic District
 Wolf of Wall Street
 The Wall Street Journal, Tageszeitung in New York
 Occupy Wall Street, Protestbewegung in Nordamerika
 Bombenanschlag auf die Wall Street 1920

 Black Wall Street, Bezeichnung für Greenwood, Wohn- und Geschäftsviertel in Tulsa